Gunda är ett släkte av fjärilar. Gunda ingår i familjen silkesspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Silkesspinnare

hu:Gunda